Il singolare  dell'Internazionali di Tennis dell'Umbria 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carlos Berlocq era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andrej Kuznecov ha battuto in finale Paolo Lorenzi che si è ritirato sul punteggio di 3–6, 0–2.

Teste di serie

 Paolo Lorenzi (Finale, ritiro a causa di un infortunio al tendine d'Achille sinistro)
 Filippo Volandri (Secondo turno, ritiro a causa di un infortunio al tendine d'Achille destro)
 Adrian Ungur (primo turno)
 Andrej Kuznecov (Campione)

  Guillaume Rufin (quarti di finale)
  Matteo Viola (quarti di finale)
  Alessandro Giannessi (Secondo turno, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio destro)
  Dominik Meffert (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Internazionali di Tennis dell'Umbria 2012